FBXO3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 471 амінокислот, а молекулярна маса — 54 561.

Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки